

Cinema
Nel bene e nel male (La vie conjugale: Françoise), film del 1964 diretto da André Cayatte,
Nel bene e nel male (For Better or Worse) – film del 1995 diretto da Jason Alexander.

Letteratura
Nel bene e nel male (Rumpelstiltskin), romanzo di Ed McBain.

Musica
Nel bene e nel male – album degli ATPC.
Nel bene e nel male – traccia dall'album Solo un uomo di Mondo Marcio.
Nel bene e nel male – traccia dall'album Sul confine di Cristiano De André.
Nel bene e nel male – singolo di Matteo Faustini.